The Fall (band), een Britse rockband
The Fall (Norah Jones), een album van de Amerikaanse zangeres Norah Jones
The Fall (film), een fantasyfilm uit 2006
The Fall (televisieserie), een televisieserie uit 2013